Lazarevo est un toponyme qui peut désigner :
Lazarevo, un faubourg de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie, Bosnie-Herzégovine ;
Lazarevo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Zrenjanin, district du Banat central ;
Llazarevë/Lazarevo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Obiliq/Obilić, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).